Ципурский (Цыпурский) — еврейская фамилия.

 Ципурский, Илья Лазаревич (1934—2022) — советский и российский самбист и дзюдоист, судья, учёный в области строительной техники и строительных материалов.
 Цыпурский, Лев Миронович (1929—1985) — советский велогонщик.